А́ндресен () — немецкая, эстонская, норвежская и шведская фамилия. Известные носители:

 Андресен, Андреас (1828—1871) — немецкий писатель, автор полезных для любителей гравюр трудов: «Deutsche Maler-Radirer des XIX Jahrhunderts», «Handbuch fur Kupferstichsammler» и неоконченного продолжения к «Monogramisten» Наглера.
 Андресен, Бьёрн (род. 1955) — шведский актёр.
 Андресен, Ивар (1896—1940) — норвежский певец (бас).
 Андресен, Нигол (1899—1985) — эстонский советский писатель и государственный деятель.
 Андресен, Расмус (род. 1986) — немецкий политик.
 Андресен, Теодор (род. 1891) — норвежский певец (тенор), брат Ивара.
 Андресен, Тур — норвежский кёрлингист.
 Андрезен, Фёдор Фёдорович (1806—1880) — художник; выпускник Академии художеств.
 Андресен, Фруде (род. 1973) — норвежский биатлонист, олимпийский чемпион.

См. также 
 Андерсен (значения)

Примечания